Bertold Suhner ist der Name folgender Personen:

* Bertold Suhner (Unternehmer, 1880) (1880–1971), Schweizer Unternehmer
 Bertold Suhner (Unternehmer, 1910) (1910–1988), Schweizer Unternehmer